Azar puede referirse a:
 El nombre común de la planta Acer monspessulanum.
 El nombre común de la planta Acer pseudoplatanus.
 El nombre común de la planta Prunus lusitanica.
 Azar, la falta de causa, orden o finalidad aparente.
 Azar, nombre del noveno mes del calendario persa.
 Amado Azar, un boxeador argentino.
 Roberto Azar, tenista argentino.